Mullany peut faire référence à:

Patronymie
 James Robert Madison Mullany (1818-1887), contre-amiral de l'US Navy
 John Mullany, homme politique australien des années 1910 et 1920
 Kate Mullany (1845-1906), ancienne dirigeante syndicale américaine
 Mitch Mullany (1968-2008), humoriste, acteur et scénariste américain
 Patrick Mullany, ancien instructeur et agent du FBI, pionnier du profilage des délinquants
 Peter Mullany, guitariste de Johnny Dole & The Scabs, l'un des premiers groupes de punk rock australiens
 Patrick Francis Mullany, connu sous le nom de Brother Azarias, essayiste irlando-américain

Autres
 , plusieurs navires de la marine américaine (US Navy)